Плей-офф НБА 2018, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 14 апреля. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции.

«Хьюстон Рокетс» квалифицировалось в плей-офф с 65 победами, лучшем результатом как в Западной конференции, так и в лиге в целом. Лучшая команда Восточной конференции «Торонто Рэпторс» завершила регулярный чемпионат c 59 победами.

Чемпионом НБА в шестой раз стал «Голден Стэйт Уорриорз», который победил в четырёх матчах «Кливленд Кавальерс».

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка

Первый раунд
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Восточная конференция

(1) Торонто Рэпторс vs. (8) Вашингтон Уизардс

(2) Бостон Селтикс vs. (7) Милуоки Бакс

(3) Филадельфия Севенти Сиксерс vs. (6) Майами Хит

(4) Кливленд Кавальерс vs. (5) Индиана Пэйсерс

Западная конференция

(1) Хьюстон Рокетс vs. (8) Миннесота Тимбервулвз

(2) Голден Стэйт Уорриорз vs. (7) Сан-Антонио Спёрс

(3) Портленд Трэйл Блэйзерс vs. (6) Нью-Орлеан Пеликанс

(4) Оклахома-Сити Тандер vs. (5) Юта Джаз

Полуфинал конференции
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Восточная конференция

(1) Торонто Рэпторс vs. (4) Кливленд Кавальерс

(2) Бостон Селтикс vs. (3) Филадельфия Севенти Сиксерс

Западная конференция

(1) Хьюстон Рокетс vs. (5) Юта Джаз

(2) Голден Стэйт Уорриорз vs. (6) Нью-Орлеан Пеликанс

Финал конференции

 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Восточная конференция

(2) Бостон Селтикс vs. (4) Кливленд Кавальерс

Западная конференция

(1) Хьюстон Рокетс vs. (2) Голден Стэйт Уорриорз

Финал НБА: (E4) Кливленд Кавальерс vs. (W2) Голден Стэйт Уорриорз 

 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Лидеры по статистическим показателям

Индивидуальная

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Данные приведены на 09 июня 2018.

Командная статистика

Ссылки 
 
 2018 NBA Playoffs at ESPN
 Официальный сайт плей-офф
 
 

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2017/2018